

Вандевр () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Вандевр () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

 Вандевр-дю-Пуату — колишній муніципалітет у департаменті В'єнна
 Вандевр-ле-Нансі — муніципалітет у департаменті Мерт і Мозель
 Вандевр-сюр-Барс — муніципалітет у департаменті Об

Вандевр — громада в кантоні Женева